Serra Geral (sul do Brasil) — formação geográfica na região Sul do Brasil
 Parque Nacional da Serra Geral — unidade de conservação brasileira
 Encostas da Serra Geral — região natural de Santa Catarina, Brasil
 Serra Geral (Bahia) — formação geográfica no estado da Bahia, Brasil
 Formação Serra Geral — formação geológica da Bacia do Paraná, Brasil

Desambiguação